Hohes Rad ist der Name folgender Berge:
 Hohes Rad (Silvretta), 2934 m, Gipfel an der Bielhöhe Tirol/Vorarlberg
 Hohes Rad (Riesengebirge), 1509 m, Berg im Riesengebirge, Tschechien/Polen

Siehe auch:
 Hohenrad
 Hochrad, Form des Fahrrads